Epsilonematina är ett släkte av rundmaskar. Epsilonematina ingår i familjen Epsilonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Epsilonematina